Альпансеке () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Мединасели. Занимает площадь 54,62 км². Население 84 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web de Alpanseque
 

Муниципалитеты Сории